

Kapcsolódó szócikkek 
 Bagré 

Települések listái országok szerint